Čento ima više značenja:
 Čento (Bolonja)
 Čento
 Čento (Forli-Čezena)